Ла Мочомера има више значења:

 Ла Мочомера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мочомера, Ла Морена (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику